Biston obsoleta är en fjärilsart som beskrevs av Lempk 1952. Biston obsoleta ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
obsoleta